Adolphus Nagbe – calciatore liberiano, difensore
 Darlington Nagbe – calciatore liberiano naturalizzato statunitense, centrocampista
 Joe Nagbe – ex calciatore liberiano, centrocampista